Athlete (гурт) — британський інді-рок гурт.
 ATHLETE — автоматичний шестиногий транспортний всюдихід, що розробляється Jet Propulsion Laboratory (JPL),  Каліфорнійським технологічним інститутом і NASA.